

События 
 13 апреля — созыв Короткого парламента в Англии. Карл I потребовал субсидий против шотландцев, парламент отказался.
 5 мая — роспуск Короткого парламента в Англии. Шотландцы перешли в наступление против армии Страффорда, заняли Нортумберленд и Дарем. Волнения в Лондоне. Уплата населением налогов почти полностью прекратилась.
 Май — восстание горожан Барселоны и горцев области Херон.
 7 июня — в Барселону вошли вооружённые отряды крестьян гор. Убийство вице-короля Каталонии Санта Коломы. Восстание охватило Каталонию. Дворянство и городской патрициат заключили соглашение с Людовиком о отделении Каталонии от Испании и провозгласили его графом Барселонским. Испанские войска осадили Барселону, но не смогли взять её и были вынуждены отступить.
 24 сентября — совещание пэров в Йорке высказалось за созыв парламента.
 3 ноября — созыв Долгого парламента в Вестминстере. Эта дата считается началом Английской буржуазной революции.
 Палата общин возбудила судебное преследование против Страффорда.
 Декабрь — в Тауэр вслед за Страффордом заключён Лод.
 1 декабря — заговор в Португалии во главе с архиепископом Лиссабона. Заговорщики захватили королевский дворец. Кортесы провозгласили королём герцога Браганса. Португалия обратилась за помощью к Англии, Голландии и Франции.
 1640—1656 — король Португалии Жуан IV.
 1640—1688 — курфюрст Бранденбурга Фридрих Вильгельм.
 1640—1648 — султан Турции Ибрагим I. Третий сын Ахмеда I и Кёсем-султан.
 Основание первой английской крепости в Индии — форта св. Георгия (Мадрас).
 Съезд в Джунгарии 44 владетельных князей по инициативе ойратского правителя Батур-хунтайджи. Решение о внутреннем мире и союзе против маньчжуров.
 Ли Цзычэн окружён правительственными войсками. С лёгкой конницей он вырвался из окружения, бежал в Хэнань, где захватил один город за другим. К нему присоединились представители шэньши, в том числе поэт Ли Янь (Ли Синь).

Наука, техника, технология 
 Первый математический трактат Блеза Паскаля «Опыт о конических сечениях», который содержал одну из основных теорем проективной геометрии — теорему Паскаля.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1640 году
 9 июня — Леопольд I, император Священной Римской империи с 1658 года, король Венгрии с 1655 года, король Чехии с 1656 года (ум. 1705).
 31 июля — Михаил Корибут Вишневецкий, король Польши и глава Речи Посполитой (ум. 1673).
 27 декабря — Иоганн Фельтен, немецкий актёр, театральный деятель, реформатор немецкого театра (ум. 1692).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1640 году
 2 апреля — Сарбевий, литовско-польский латиноязычный поэт (род. 1595).
 10 апреля — Агостино Агаццари, итальянский композитор (род. 1578).
 5 июня — Фридрих Хортледер, немецкий историк, педагог и политический деятель (род. 1579).
 13 сентября — Мария Иисуса, монахиня Ордена босых кармелиток, блаженная.
 9 февраля — Мурад IV, турецкий султан с 1623 по 1640 г.

См. также

Примечания